Dziwna para (The Odd Couple) – sztuka Neila Simona
 Dziwna para – amerykański film z 1968 w reżyserii Gene’a Saksa, adaptacja sztuki
 Dziwna para II – amerykański film z 1998 w reżyserii Howarda Deutcha, sequel
 Dziwna para – amerykański serial z 2015, adaptacja sztuki

Zobacz też 
 The Odd Couple